

Architettura 
Stati Uniti d'America
 De Anza College – college di Cupertino, in California
 Juan de Anza House – edificio storico di San Juan Bautista, in California

Persone 
 Juan Bautista de Anza – esploratore e politico spagnolo
 Juan Bautista de Anza I – esploratore spagnolo

Pagine correlate 
 Anza